Контейнер може да се отнася за:

 интермодален контейнер – стоманен голямообемен съд за многократна употреба, предназначен за транспорт на различни видове товари
 контейнер (формат) – компютърен файлов формат
 друго наименование на кофа за боклук